A Rádio Mar é uma estação de rádio local da Póvoa de Varzim, Portugal. Iniciou as suas atividades a 11 de novembro de 1989

Emitindo em FM na frequência 89.0, pertence ao grupo Virtual Povoense Editora, também proprietário do jornal Póvoa Semanário.

A programação diária da estação inclui notícias e desporto de âmbito local.

Ligações externas
Página oficial da Rádio Mar

Póvoa de Varzim
Estações de rádio de Portugal
Média do Grande Porto
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Portugal em 1989